Abel (von hebräisch hevel ‚Hauch, Vergänglichkeit‘ oder auch akkadisch aplu ‚Sohn‘) steht für:
 Abel (biblische Person), der zweite Sohn Adams und Evas
 Abel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Brüder Abel, Kölner Künstlerfamilie, Mitte des 16. Jahrhunderts
 Abel (Mondkrater), Mondkrater im Nordwesten des Mare Australe
 Abel (Vorname) – zu Vornamensträgern siehe dort

Abel ist der Filmtitel der folgenden Filme:
 Abel (1986), niederländische Farce
 Abel (2010), mexikanische Satire

Abel steht für die folgenden Orte:
 Abel (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Oberbayern
 Abel, deutscher Name von Abild Sogn, dänische Kirchspielgemeinde
 Abel (Alabama), im Cleburne County, Vereinigte Staaten
 Abel (Nebraska), im Saunders County, Vereinigte Staaten

Abel steht für die folgenden im NRHP gelistete Objekte:
 Abel House, in Great Bend, Kansas, ID-Nr. 01000180

ABEL steht als Abkürzung für:
 Advanced Boolean Equation Language, eine Hardwarebeschreibungssprache

Siehe auch:

 Aabel
 Abell
 Abels
 Apel
 Abelsch, siehe Niels Henrik Abel #Eponyme
 Abila (Dekapolis)
 

Abkürzung